

Sigle 
 Libera Università del Web

Codici 
 LUW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luwuk (Indonesia)